Клементьево — название населённых пунктов:

Россия 
 Клементьево — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Клементьево — село в Суздальском районе Владимирской области.
 Клементьево — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Клементьево — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Клементьево — деревня в Луховицком районе Московской области.
 Клементьево — деревня в Можайском районе Московской области.
 Клементьево — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Клементьево — село в Угличском районе Ярославской области.